Lemonia anatolica är en fjärilsart som beskrevs av Wagner 1931. Lemonia anatolica ingår i släktet Lemonia och familjen mjölkörtsspinnare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mjölkörtsspinnare
anatolica